Broomfield kan syfta på följande:
 Nick Broomfield - en dokumentärfilmare

Storbritannien 

 Broomfield, Essex, ort, 
 Broomfield, Somerset, ort, 
 Broomfield, Canterbury, ort i Herne and Broomfield, Kent, England, 
 Broomfield, Maidstone, ort i Broomfield and Kingswood, Kent, England, 
 Broomfield, Wiltshire, ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England,

USA 

 Broomfield, Colorado, countyhuvudort, Colorado, Broomfield County,